

Prénom 
 Jann est un prénom masculin et féminin dérivé de Jan lui-même correspondant au Jean français, d'origine étymologique hébraïque.

Personnalités ayant Jann pour prénom 
 Jann Arden, Chanteuse, née le  au Canada.
 Jann Carl, actrice, née le  à Carthage, Missouri, États-Unis.
 Jann Falett , joueur professionnel de hockey, né le  en Suisse
 Jann Halexander, chanteur, né le  à Libreville au Gabon.
 Jann Haworth, artiste, née le  à Hollywood, Californie,États-Unis.
 Jann Klose, chanteur, né à Mannheim, Allemagne
 Jann Gallois, danseuse, née en 1989 en France.
 Jann Mardenborough, pilote automobile, née en 1992, au Pays de Galles (UK).
 Jann Pasler, musicologue, Professeur à l’Université de Californie, San Diego.
 Jann van Brugge, Photographe d'architecture & portraitiste - France 
 Jann Wenner, fondateur de la revue "Rolling Stones" et patron de presse, né le  à New York City.

Personnalités ayant Jann pour patronyme 
 Michael Patrick Jann, acteur, réalisateur, scénariste et producteur, né le  à Albany, New York, États-Unis.
 Peter Jann, juriste, juge à la cour européenne de justice, né en 1935 en Autriche.
 Marga Jann, architecte franco-américaine.

Lieux  
 Beit Jann, village druze situé près du Mt. Meron dans le nord d'Israël.

Autres 
 Jann est le nom d'une bière traditionnelle d'Inde à base de setaria italica.
 A. Jann (ou Alb. Jann) est le pseudonyme du caricaturiste français Albert Coinchon (1845-1871).